La liste des footballeurs internationaux de Serbie-et-Monténégro comprend tous les joueurs de football ayant évolué en équipe de la République fédérale de Yougoslavie A ou en équipe de Serbie-et-Monténégro A. L'équipe de la République fédérale de Yougoslavie succède à l'équipe de Yougoslavie en 1992 à la suite du début des Guerres de Yougoslavie. En 2003, le pays change de nom en Serbie-et-Monténégro mais relève de la même continuité tout comme son équipe de football. Du fait de l'indépendance du Monténégro en 2006, l'équipe de Serbie-et-Monténégro prend fin et la FIFA considère l'équipe de Serbie comme son héritière.

Cette liste ne comptabilise que les sélections en équipe de RF Yougoslavie/Serbie-et-Monténégro qui a disputé des matchs de 1992 à 2006.

Liste

Notes

Références

Lien externe 
  Serbia international caps | European football sur eu-football.info

Voir aussi 
 Liste des footballeurs internationaux yougoslaves
 Liste des footballeurs internationaux serbes
 Liste des footballeurs internationaux monténégrins

Football Serbie et Montenegro

Équipe de Serbie de football
Serbie et Montenegro
Football Serbie et Montenegro